

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom :
 Anthony Marciano (1979-), réalisateur et scénariste français ;
 Avy Marciano (1972-), acteur, chanteur et musicien français ;
 David Marciano (1960-), acteur américain ;
 David Marciano (1969-), joueur d'échecs français :
 Francesca Marciano (1955-), écrivaine, scénariste, réalisatrice et actrice italienne ;
 Keren Marciano (1983-),actrice, réalisatrice et scénariste française ;
 Léo Marciano (19?-), styliste français créateur de la marque du même nom ;
 Ofir Marciano (1989-), footballeur israélien ;
 Raphaël Marciano (1962-), joueur français de hockey sur glace ;
 Rocky Marciano (1923-1969), boxeur américain (1946-1956) ;
 Saadia Marciano (1950-2007), homme politique israélien ;
 Yvon Marciano (1953-2011), réalisateur, scénariste, metteur en scène de théâtre français

Toponymie 
 Marciano della Chiana est une commune italienne de la province d'Arezzo dans la région Toscane en Italie

Histoire 
 La bataille de Marciano, bataille près de Marciano della Chiana en 1554 :

Homonymie de patronyme